Лазе могу бити:

 Лазе (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Лазе (Старо Петрово Село), насељено мјесто у општини Старо Петрово Село, Република Хрватска
 Сремске Лазе, насељено мјесто у општини Стари Јанковци, Република Хрватска
 Ћосине Лазе, насељено мјесто у граду Пожеги, Република Хрватска
 Васине Лазе, насељено мјесто у граду Пожеги, Република Хрватска
 Лазе Прњавор, насељено мјесто у граду Пожеги, Република Хрватска
 Лазе (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Лазе (Логатец), насељено мјесто у општини Логатец, Република Словенија
 Лазе (Ново место), насељено мјесто у општини Ново место, Република Словенија
 Лазе (Велење), насељено мјесто у општини Велење, Република Словенија
 Лазе (Велике Лашче), насељено мјесто у општини Велике Лашче, Република Словенија